Cornerstone steht für:
 Cornerstone (österreichische Band), eine Rockband aus Mödling,
 Cornerstone (dänische Band), eine Hardrockband aus Kopenhagen,
 Cornerstone Festival, ein christliches Rockmusikfestival,
 Cornerstone (Album), ein Album der Rockband Styx
 Cornerstone (Brettspiel), ein Brettspiel
 Operation Cornerstone, eine Serie von zwölf US-amerikanischen Kernwaffentests